Terremoto del Perù può riferirsi a diversi eventi sismici avvenuti in perù:

 Terremoto del Perù del 1970
 Terremoto del Perù del 2001
 Terremoto del Perù del 2007
 Terremoto del Perù del 2011
 Terremoto del Perù del 2021